Three Dollar Bill, Yall$ — дебютний студійний альбом американського ню-метал гурту Limp Bizkit, випущений 1 липня 1997 року.

Список композицій

Джерела 
 Three Dollar Bill, Yall$  allmusic
 Three Dollar Bill, Yall$  last.fm

Альбоми Limp Bizkit
Музичні альбоми 1997
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми